Chenois est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivants :

Chenois (Belgique), village de la ville de Virton, situé dans la province de Luxembourg.
 Le Chenois, hameau de l'ancienne commune de Grand-Rosière-Hottomont, situé dans l'actuelle commune de Ramillies, dans la province du Brabant wallon.

Chenois (Moselle), une commune française située dans le département de la Moselle en région Grand Est.